Punasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Punasaari (ö i Norra Karelen), Mellersta Karelen, 
 Punasaari (ö i Norra Savolax), Inre Savolax, 
 Punasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Punasaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar